Ethan T. Vishniac
 Roman Vishniac (1897-1990)
 Wolf V. Vishniac (1922-1973)

Outros
Vishniac (cratera)

Desambiguações de sobrenomes